Арбат може да се отнася за:
 „Арбат“ („Стари Арбат“) - живописна пешеходна улица в центъра на Москва
 „Арбат“ – административен район в Москва
 Арбат – село в област Арарат, Армения
 Арбат – обезлюдено работническо селище в Свердловска област, Русия
 „Арбат“ – ресторант и културно-развлекателен център в Москва

Производни 
 „Нови Арбат“ – проспект в Москва, успореден на ул. „Стари Арбат“
 „Децата на Арбат“ – роман-трилогия от Анатолий Рибаков
 Арбатски площад – в Москва